Пуерто де Рамос има више значења:

 Пуерто де Рамос (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто де Рамос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику